Slavina (gmina Litija)
 Slavina (gmina Postojna)